Wengenmayr ist der Familienname von:

 Florian Wengenmayr (1863–1933), deutscher Schriftsteller und Pfarrer 
 Ralf Wengenmayr (* 1965), deutscher Filmkomponist
 Roland Wengenmayr (* 1962), deutscher Wissenschaftsjournalist